ISO 3166-2:TR — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Турции.
Стандарт охватывает 81 ил. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Турции — TR и дополнительного кода записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды илей Турции являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TR, присвоенного Турции в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Турции 
Геокоды 81 иля административно-территориального деления Турции.

Геокоды пограничных Турции государств 
 Грузия — ISO 3166-2:GE (на востоке),
 Армения — ISO 3166-2:AM (на востоке),
 Азербайджан — ISO 3166-2:AZ (на востоке),
 Иран — ISO 3166-2:IR (на востоке),
 Ирак — ISO 3166-2:IQ (на юге),
 Сирия — ISO 3166-2:SY (на юге),
 Греция — ISO 3166-2:GR (на западе),
 Болгария — ISO 3166-2:BG (на запад).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Турции

Ссылки 
 
 Геокоды Турции 

2:TR